Shunt kan syfta på:

 Shunt (elektrisk) – elektrisk grenledning för parallellkoppling. Inom elektroniken används den för inkoppling av instrument eller regulatorer.
 Ventil för att reglera flödet av vatten genom radiatorer och värmepanna eller ackumulatortank. Shunten låter en viss del av det vatten som cirkulerar genom radiatorsystemet gå tillbaka ner i pannan och på så sätt regleras temperaturen i radiatorsystemet. Till shunten kan en shuntstyrning kopplas som reglerar temperaturen i radiatorsystemet efter inne- och/eller utetemperatur. Den önskade temperaturen uppnås genom att blanda in en lämplig del av returvattnet.
 Medicinsk term för normal anatomisk eller konstgjord förbindelse mellan blodkärl. 
 Plaströr som används för att hålla blodet cirkulerande under ett kärlkirurgiskt ingrepp, till exempel för att se till att blod kommer till hjärnan under halspulsåderoperationer. 
 Komponent som avleder hjärn- och ryggmärgsvätska från hålrummen i hjärnan som en behandling vid Hydrocefalus (vattenskalle).
 Shuntkondensator – en elektrisk komponent som kopplas in i elsystem för att höja spänningen i en nod
 Pulmonell shunt – ett område i lungorna där blodflödet är normalt men där det inte sker något gasutbyte från alveolerna till blodet 
 HMP-shunten – en alternativ biokemisk reaktionsväg för glukos-6-fosfat att brytas ner i kroppen

Källor 
 Nationalencyklopedin